Буле́ца — українське прізвище.

 Булеца Іван — український громадський діяч, голова читальні Товариства «Просвіта» в с. Кальнику на Закарпатті.
 Булеца Сергій Анатолійович ( 16 лютого 1999, c. Коритняни, Ужгородський район, Закарпатська область) — український футболіст.

Примітки 

Українські прізвища